Csehország
Rašovice, település a Kutná Hora-i járásban
Rašovice, település a Vyškovi járásban